

Глушки — село, Білоцерківський район, Київська область
 Глушки — село, Корсунь-Шевченківський район, Черкаська область

Глушки — присілок, Свічинський район, Кіровська область

Див. також 
 Глушкови